Buschmann steht für:
 Buschmann, Angehöriger der San (Volk) im südlichen Afrika
 Buschmann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Buschmann (Adelsgeschlecht), westfälisch-rheinländisches Adelsgeschlecht
 Heinrich Buschmann & Söhne, deutsche Werft
 Theodor Buschmann, deutsche Werft

Siehe auch:

 Bushman
 Puschmann